Une année bissextile commençant un jeudi est une année de 366 jours dont le  tombe un jeudi, le 29 février un dimanche et le 31 décembre un vendredi, comme :
 2004, la précédente ;
 2032, la prochaine.

On lui affecte les lettres dominicales DC. Elle compte 53 semaines.

Calendrier annuel correspondant

Autres années bissextiles commençant un jeudi 
  :
  : 1728 • 1756 • 1784
  : 1824 • 1852 • 1880
  : 1920 • 1948 • 1976

  :
  : 2004 • 2032 • 2060 • 2088
  : 2128 • 2156 • 2184
  : 2224 • 2252 • 2280
  : 2320 • 2348 • 2376

Voir aussi 

Jeudi